Bezugsgruppe bezeichnet:
 eine Soziale Gruppe, an der sich ein bestimmtes Individuum orientiert und mit der es sich vergleicht, siehe Bezugsgruppe (Soziologie/Sozialpsychologie)
 eine Gruppe in aktionsorientierten politischen Zusammenhängen, siehe Bezugsgruppe (Aktivismus)